Municipio de Norden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Norden (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Norden (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Norden (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Norden (condado de Pennington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pennington.